Prêtre ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Prêtre (1924–2017), französischer Dirigent
 Jean-Gabriel Prêtre (1768–1849), französischer Tiermaler 
 René Prêtre (* 1957), Schweizer Herzchirurg und Kinderarzt

Siehe auch:
 Willy-André Prestre (1895–1980), Schweizer Schriftsteller